Hexenmeister steht für:

 eine männliche Hexe, also einen Hexer 
 den Teufel als Oberherrn der Hexen
 einen Hexenfinder
 einen Henker, der insbesondere Hinrichtungen von Personen auszuführen hat, die wegen Hexerei verurteilt worden sind

Siehe auch:
 Der Hexenmeister
 Der Hexenmeister vom flammenden Berg